Оттесен — скандинавская фамилия.
 Оттесен, Джанетт (род. 1987) — датская спортсменка (плавание вольным стилем и баттерфляем).
 Оттесен, Сёльви (род. 1984) — исландский футболист, защитник.